Дінара Сафіна була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки її перемогла Чжан Кайчжень у другому колі.

Марія Шарапова виграла титул, у фіналі перемігши Єлену Янкович яка знялася за рахунку 5–2 через травму зап'ястка.

Сіяні гравчині 

Перші вісім сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина 
{{Теніс сітка 1/4 3
| RD1=Чвертьфінал
| RD2=Півфінали
| RD3=Фінал
| team-width=175
| RD1-seed1= 
| RD1-team1= Івета Бенешова
| RD1-score1-1=4
| RD1-score1-2=5
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2= 
| RD1-team2= Марія Шарапова
| RD1-score2-1=6
| RD1-score2-2=7
| RD1-score2-3= 
| RD1-seed3= 
| RD1-team3= Магдалена Рибарикова
| RD1-score3-1=3
| RD1-score3-2=1
| RD1-score3-3= 
| RD1-seed4=11
| RD1-team4= Агнешка Радванська
| RD1-score4-1=6
| RD1-score4-2=6
| RD1-score4-3= 
| RD1-seed5=8
| RD1-team5= Вікторія Азаренко
| RD1-score5-1=67
| RD1-score5-2=6
| RD1-score5-3=64
| RD1-seed6=15
| RD1-team6= Лі На
| RD1-score6-1=79
| RD1-score6-2=4
| RD1-score6-3=77
| RD1-seed7=7
| RD1-team7= Єлена Янкович
| RD1-score7-1=6| RD1-score7-2=6| RD1-score7-3= 
| RD1-seed8=14
| RD1-team8= Маріон Бартолі
| RD1-score8-1=4
| RD1-score8-2=3
| RD1-score8-3= 
| RD2-seed1= 
| RD2-team1= Марія Шарапова
| RD2-score1-1=6
| RD2-score1-2=2
| RD2-score1-3=6
| RD2-seed2=11
| RD2-team2= Агнешка Радванська
| RD2-score2-1=3
| RD2-score2-2=6
| RD2-score2-3=4
| RD2-seed3=15
| RD2-team3= Лі На
| RD2-score3-1=4
| RD2-score3-2=3
| RD2-score3-3= 
| RD2-seed4=7
| RD2-team4= Єлена Янкович
| RD2-score4-1=6
| RD2-score4-2=6
| RD2-score4-3= 
| RD3-seed1= 
| RD3-team1= Марія Шарапова
| RD3-score1-1=5
| RD3-score1-2= 
| RD3-score1-3= 
| RD3-seed2=7
| RD3-team2= Єлена Янкович
| RD3-score2-1=2
| RD3-score2-2=r
| RD3-score2-3= 
}}

 Верхня половина 

 Секція 1 

 Секція 2 

 Нижня половина 

 Секція 3 

 Секція 4 
{{Теніс16 3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3= Третє коло
| RD4=Чвертьфінали
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= С Лісіцкі
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= П Шнідер
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=0
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= О Весніна
| RD1-score05-1=6| RD1-score05-2=6| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06=
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=2
| RD1-score06-3= 
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Р Вінчі
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=9
| RD1-team08= Ф Пенетта
| RD1-score08-1=1
| RD1-score08-2=2
| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09=14
| RD1-team09= М Бартолі
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= С Кирстеа
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=0
| RD1-score10-3= 
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= С Еррані
| RD1-score11-1=2
| RD1-score11-2=2
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= А Резаї
| RD1-score12-1=6| RD1-score12-2=6| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13=Q
| RD1-team13= А Павлюченкова| RD1-score13-1=6| RD1-score13-2=77| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= К Суарес Наварро
| RD1-score14-1=1
| RD1-score14-2=63
| RD1-score14-3= 
| RD2-seed01=7
| RD2-team01= Є Янкович| RD2-score01-1=6| RD2-score01-2=4
| RD2-score01-3=6| RD2-seed02= 
| RD2-team02= С Лісіцкі
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=6| RD2-score02-3=2
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= О Весніна| RD2-score03-1=6| RD2-score03-2=78| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= Р Вінчі
| RD2-score04-1=1
| RD2-score04-2=66
| RD2-score04-3= 
| RD2-seed05=14
| RD2-team05= М Бартолі
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06=  
| RD2-team06= А Резаї
| RD2-score06-1=4
| RD2-score06-2=2
| RD2-score06-3= 
| RD2-seed07=Q
| RD2-team07=

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw

Примітки 

Toray Pan Pacific Open, Одиночний розряд
2009, Одиночний розряд